Кодировка Windows-1253 используется в Microsoft Windows для представления современного греческого языка (но не древнегреческого). Расположение букв совпадает с ISO 8859-7, за исключением Ά; также отличается расположение многих небуквенных символов.

Эта кодировка включает одновременно букву мю (μ, 0xEC, в Юникоде 0x3BC) и значок микро (µ, 0xB5), хотя стандарт Юникода рекомендует при наличии возможности использовать только букву мю.

Таблицы 
Нижняя часть таблицы кодировки (латиница) полностью соответствует кодировке ASCII. Числа под буквами обозначают 16-ричный код подходящего символа в Юникоде.

Кодировка Windows-1253

Ссылки 
 Официальная таблица CP1253 на сайте www.unicode.org

Примечания 

Компьютерные кодировки